East Columbia Historic District ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 East Columbia Historic District (Farmington, Missouri), NRHP-ID: 04000699
 East Columbia Historic District (East Columbia, Texas), NRHP-ID: 91001602